Ча́лкер () — фамилия.

Известные носители:
 Чалкер, Джек (1944—2005) — американский писатель-фантаст
 Чалкер, Джек Бриджер (1918—2014) — британский педагог и художник